Кратер Кант () — крупный ударный кратер на юго-западной границе Залива Суровости на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого философа, родоначальника немецкой классической философии, Иммануила Канта (1724—1804) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Доллонд и Декарт на западе; кратер Цельнер на севере-северо-западе; кратер Теофил на востоке; кратер Ибн Рушд на юго-востоке и кратер Тацит на юге. На востоке-северо-востоке от кратера Кант находится пик Пенка; на юго-востоке — Море Нектара. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 30,9 км, глубина 3,72 км.

Кратер Кант имеет полигональную форму, практически не подвергся разрушению. Вал с острой кромкой и гладким внутренним склоном, который имеет альбедо выше чем окружающая местность. У подножия внутреннего склона заметны следы обрушения. Высота вала над окружающей местностью достигает 950 м, объем кратера составляет 766 км3. Дно чаши пересеченное, имеется центральный пик смещенный на северо-запад от центра чаши, на вершине центрального пика находится маленький кратер.

В кратере Кант зарегистрированы термальные аномалии во время лунных затмений. Это явление объясняется небольшим возрастом кратера и отсутствием достаточного слоя реголита, оказывающего термоизолирующее действие. Явление характерно для большинства молодых кратеров.

Сечение кратера 

На приведенном графике представлено сечение кратера в различных направлениях, масштаб по оси ординат указан в футах, масштаб в метрах указан в верхней правой части иллюстрации.

Кратковременные лунные явления 
В кратере Кант в январе 1873 г. французским астрономом Этьеном Леопольдом Трувело наблюдались кратковременные лунные явления (КЛЯ) в виде заполнения кратера туманом.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Кант P и Кант Z включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-16
 Кратер Кант на карте LAC-78
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Кратер Кант на карте LM-78
 Фототопографическая карта окрестностей кратера
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны